Guo kan som auktorsförkortning betyda:

 Dong-Hui Guo
 Lei Guo
 Rong Fa Guo
 Shou Yu Guo
 Yan Ping Guo

Robotskapade auktorsförkortningar